

Astronomia
 2021 Poincaré – asteroide della fascia principale

Persone
 Antoni Poincaré (1829-1911) – funzionario civile e meteorologista, padre di Raymond e Lucien
 Jules Henri Poincaré (1854-1912) – fisico, matematico e filosofo, cugino di Antoni
 Raymond Poincaré (1860-1934) – statista, fratello di Lucien
 Lucien Poincaré (1862-1920) – fisico e ispettore della pubblica educazione, fratello minore di Raymond

Altro
 Henri Poincaré – nave per misurazioni dedicata a Jules Henri Poincaré